Landquart heißen:
 Landquart (Fluss), rechter Nebenfluss zum Alpenrhein im Schweizer Prättigau (Kanton Graubünden) 
 Landquart GR, politische Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Bezirk Landquart, von 2001 bis 2015 eine Verwaltungseinheit im Kanton Graubünden
 Region Landquart, seit 2016 eine Verwaltungseinheit im Kanton Graubünden
 Bezirk Unterlandquart, von 1851 bis 2000 ein Zivilgerichtssprengel im Kanton Graubünden
 Bezirk Oberlandquart, von 1851 bis 2000 ein Zivilgerichtssprengel im Kanton Graubünden 

Siehe auch:
 Landqart, Papierfabrik in Landquart, Kanton Graubünden, Schweiz
 Lanquart, historischer Name der Glanfurt bei Klagenfurt, Kärnten
 Schloss Langquart